AR poate fi:

 Ar, unitate de măsură pentru arie
 Argon, element chimic cu simbolul Ar
 Argentina, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ar, domeniu de internet de nivel superior, pentru Argentina
 Arkansas, codul poștal al acestui stat SUA
 Arad, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Arezzo, provincie din Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Arunachal Pradesh, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Appenzell Extern, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba arabă, codul ISO 639

Acronime de două litere